Віце-прем'єр-міністр Нідерландів () є офіційним заступником глави уряду Нідерландів. У разі відсутності прем'єр-міністра Нідерландів віце-прем'єр-міністр бере на себе його функції, такі як головування в кабінеті міністрів Нідерландів і Раді міністрів Нідерландів. Традиційно всі молодші партнери в коаліції отримують по одному депутату, і депутати ранжуються відповідно до розміру відповідних партій. Чинними віце-прем'єрами є Сігрід Кааг від Демократичної партії 66, яка обіймає посаду міністра фінансів, Вопке Хоекстра від Християнсько-демократичного заклику, яка обіймає посаду міністра закордонних справ, і Карола Шоутен від Християнського союзу, яка обіймає посаду міністра соціального забезпечення та громадської активності.

Примітки 

Уряд Нідерландів